Lodowy Ząb (słow. Ľadový zub) – turnia w Lodowej Grani w słowackich Tatrach Wysokich
 Kapałkowy Ząb (słow. Ľadový zub) – turnia w Kapałkowej Grani w słowackich Tatrach Wysokich